L'Italian F4 Championship powered by Abarth 2022 è la nona edizione del Campionato italiano di Formula 4, regolamentato della FIA Formula 4.

Team e piloti

Calendario e Risultati 
Il calendario è stato rivelato l'8 ottobre 2021.

Classifiche

Classifica Piloti

Classifica Team

Note

Altri progetti 

Serie automobilistiche per vetture monoposto
Serie e competizioni motoristiche nel 2022